Насакино — название населённых пунктов в России:

 Насакино — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Насакино — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Насакино — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Насакино — поселок в Сусанинском районе Костромской области.
 Насакино — урочище в Вешкаймском районе Ульяновской области.
 Насакино — урочище в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.